Európai Parlament – az Európai Unió törvényhozó testülete
 Középlemez – (angolul EP, vagyis extended play).  A kislemeznél hosszabb, de a nagylemeznél rövidebb zenei kiadvány
 EP – a magyar rovásírás egyik jele
 Egységes Párt – a két világháború között létezett magyarországi párt rövidítése
 EP – a Nils második lemeze
 EP – a Mogwai második középlemeze